Michler ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Michler (1877–1956), österreichischer Architekt
 Andreas Michler (* 1956), Geschichtsdidaktiker und Hochschullehrer
 Annette Michler-Hanneken (* 1963), deutsche Kunstturnerin
 Elli Michler (1923–2014), deutsche Lyrikerin
 Gerhard O. Michler (* 1938), deutscher Mathematiker
 Günther Michler (* 1942), deutscher Geograph und Publizist
 Klaus Michler (* 1970), deutscher Hockeyspieler
 Markwart Michler (1923–2001), deutscher Medizinhistoriker
 Martin Michler (1901–1988), deutsch-brasilianischer Benediktinerabt
 Ruth I. Michler (1967–2000), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Slavomir Condanari-Michler (1902–1974), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Thilo Michler (* 1972), deutscher Politiker
 Volkmar Michler (* 1964), deutscher Börsenjournalist
 Wilhelm Michler (1846–1889), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Micheler
 Michl